

Persone 
 Alexandra Simons de Ridder – ex cavallerizza tedesca
 Annick De Ridder – avvocato e politica belga fiamminga
 Daniël de Ridder – calciatore olandese, centrocampista
 Steve De Ridder – calciatore belga, centrocampista
 Thijs De Ridder – cestista belga

Pagine correlate 
 André de Ridder